Celeste oder Céleste steht für:

 Celeste (Vorname), weiblicher Vorname
 Céleste (Film), deutscher Film von Percy Adlon (1980)
 Celeste (Pornodarstellerin) (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Celeste (Sängerin) (* 1994), US-amerikanisch-britische Soulsängerin
 Celeste (Band), französische Metal-Band
 Celeste (italienische Band), italienische Progressive-Rock-Band
 Celeste (Computerspiel), ein 2D-Plattformer aus dem Jahr 2018
 FF Celeste, eine digitale Schrift von FSI
 Celeste (Texas), Ort im Hunt County
 Celeste (Uruguay), Ort im Departamento Salto
 Celeste, Markenfarbe von Bianchi, siehe Bianchi (Unternehmen) #Bianchi-Celeste als Corporate Design
 Celeste Naucalpan, Frauenfußballmannschaft aus Naucalpan, Mexiko
 Mitsubishi Celeste, Pkw-Modell des Fahrzeugherstellers Mitsubishi Motors

Celeste ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Celeste (* 1962), philippinischer Politiker und Geschäftsmann
 Dagmar Braun Celeste (* 1941), österreichisch-amerikanische Theologin, First Lady von Ohio
 Dick Celeste (* 1937), US-amerikanischer Politiker 
 Gianni Celeste (* 1964), italienischer Sänger neapolitanischen Ursprungs
 Maria Celeste (1600–1634), Nonne, Tochter des Wissenschaftlers Galileo Galilei

Siehe auch:
 Celesta
 Celesti
 La Celeste